Lac Labrecque peut se référer à:

Toponymes

Lac Labrecque (Labrecque), Labrecque (municipalité), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 40' 52" Nord; 71° 29' 39" Ouest.
Lac Labrecque, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 26' 41" Nord; 70° 17' 24" Ouest.
Lac Labrecque, Baie-Trinité (municipalité de village), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 25' 48" Nord; 67° 26' 01" Ouest.
Lac Labrecque, Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 12' 10" Nord; 75° 59' 18" Ouest.
Lac Labrecque, Cloridorme (municipalité de canton), La Côte-de-Gaspé, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 08' 24" Nord; 64° 53' 11"S Ouest.
Lac Labrecque, Saint-Alexis-des-Monts (municipalité de paroisse), Maskinongé (municipalité régionale de comté), Mauricie, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 48' 06" Nord; 73° 17' 43" Ouest.
Lac Labrecque, Saint-Gabriel-de-Brandon (municipalité), D'Autray, Lanaudière, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 17' 41" Nord; 73° 25' 38" Ouest.
Lac Labrecque, Lac-Moselle (territoire non organisé), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), (Québec). Coordonnées géographiques: 47° 31' 18" Nord; 75° 43' 35" Ouest.
Lac Labrecque, Rouyn-Noranda (ville), Abitibi-Témiscamingue, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 03' 43" Nord; 78° 57' 16" Ouest.
Lac Labrecque, Sainte-Jeanne-d'Arc (Maria-Chapdelaine) (municipalité de village), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 55' 30" Nord; 71° 57' 10" Ouest.
Lac à Omer-Labrecque, Cascapédia–Saint-Jules (municipalité), Bonaventure (municipalité régionale de comté), Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 16' 54" Nord; 65° 58' 52" Ouest.